Полицентризм:

 Полицентризм — теория происхождения человека современного вида и его рас в нескольких районах земного шара от разных форм древних людей.
 Полицентризм — принцип и основная структурная особенность геополитического устройства современного мира.
 Полицентризм (полицентричнисть) городской агломерации — наличие нескольких городских ядер в ней.
 Полицентризм — концепция ослабление контроля КПСС над коммунистическими партиями других стран в эпоху десталинизации, выдвинута Пальмиро Тольятти.